Classe 600 (sommergibile) – classe di 59 sommergibili costruiti per la Regia Marina tra il 1929 e il 1942, a sua volta suddivisa in più serie dalle caratteristiche leggermente diverse l'una dalle altre:
Classe 600 serie Argonauta: 7 unità costruite tra il 1929 e il 1932
Classe 600 serie Sirena: 12 unità costruite tra il 1931 e il 1934
Classe 600 serie Perla: 10 unità costruite tra il 1935 e il 1936
Classe 600 serie Adua: 17 unità costruite tra il 1936 e il 1938
Classe 600 serie Platino: 13 unità costruite tra il 1940 e il 1942
 Classe 600 (motovedetta Carabinieri) – classe di motovedette in dotazione al Servizio navale dell'Arma dei Carabinieri.
 Classe 600 Falco – classe di motovedette in dotazione alla Guardia di Finanza.